IJzer(II)oxide (FeO)
 IJzer(III)oxide (Fe2O3)
 IJzer(II,III)oxide (Fe3O4)
 een mengsel van ijzeroxiden, gebruikt als voedingsadditief (E172)